La Coupe de la Fédération 1966 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Turin du 10 au , a vu les États-Unis s'imposer en finale face à l'Allemagne de l'Ouest (trois points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 21 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur six jours. Onze équipes bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1966 (tournoi masculin)
 Fed Cup

Lien externe 
  Site officiel de la Fed Cup

Navigation 

1966
Fed Cup
Compétition de tennis en Italie
Événement sportif à Turin
Federation, Coupe de la
Sport en Italie en 1966
Tennis en mai 1966